Баглій Антоніна Дмитрівна ( 1949) — українська артистка.
 Баглій Гаврило Миколайович (1887—1920) — робітник-залізничник, учасник боротьби за владу Рад на Україні;
 Баглій Олексій Іванович — український радянський архітектор.

 Баглій — колишня назва залізничної станції Запоріжжя-Кам'янське Придніпровської залізниці.